Чарльз Се́йгар (; 28 марта 1878 — 4 декабря 1919), более известный как Ча́рли Се́йгар () — английский футболист, выступавший на позициях центрального нападающего и левого инсайда.

Клубная карьера 
Родился в Эджуорте, Ланкашир. Выступал за клубы «Эджуорт Роверс» и «Тертон», а в 1896 году перешёл в «Бери».

17 марта 1900 года сыграл свой первый матч за сборную Англии против сборной Ирландии. Два года спустя сыграл ещё один матч за сборную против Уэльса, после чего в сборную не привлекался.

В 1900 году Сейгар сыграл в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас». «Бери» выиграл матч со счётом 4:0. В 1903 году Сейгар вновь выиграл Кубок Англии, на этот раз в финале с рекордным счётом 6:0 был повержен «Дерби Каунти».

В сезонах 1903/04 и 1904/05 Сейгар был лучшим бомбардиром «Бери». Всего за клуб он провёл 210 матчей и забил 91 гол.

В мае 1905 года Чарли перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший на тот момент во Втором дивизионе. Главный тренер клуба Эрнест Мангнэлл, активно укреплял команду новыми игроками. Сейгар перешёл в состав, в котором играли Чарли Робертс, Дик Дакуэрт, Джордж Уолл, Джек Педди, Джек Пикен, Алекс Белл.

Дебют Чарли в «Манчестер Юнайтед» состоялся 2 сентября 1905 года в матче против «Бристоль Сити» на стадионе «Бэнк Стрит». «Юнайтед» одержал в этом матче победу со счётом 5:1, а Сейгар сделал в матче хет-трик. Из всех игроков «Манчестер Юнайтед» за всю историю только Чарли Сейгар в 1905 году и Уэйн Руни в 2004 году забивали по 3 гола в своих дебютных матчах за клуб. По итогам сезона 1905/06 «Юнайтед» вернулся Первый дивизион, а Сейгар забил в сезоне 16 голов.

В сезоне 1906/07 Сейгар сыграл только 10 матчей, после чего получил серьёзную травму колена, которая положила конец его карьере. В общей сложности он забил за «Юнайтед» 24 гола в 33 матчах.

В декабре 1907 стал одним из основателей профсоюза футболистов (вместе с Чарли Робертсом, Билли Мередитом, Гербертом Берджессом и Сэнди Тернбуллом).

После завершения карьеры игрока открыл частный бизнес в Болтоне, Ланкашир.

Умер 4 декабря 1919 года в Болтоне.

Достижения 
 Бери
 Обладатель Кубка Англии (2): 1900, 1903

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья о футболисте на сайте Spartacus Educational 
 Профиль футболиста на сайте Englandfootballonline.com 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки сборной Англии по футболу